Ая́ччо (;   Ажаксьё;  ) — крупнейший город и порт острова Корсика, административный центр региона Корсика и департамента Южная Корсика. Расположен на западном берегу острова, в одноименной бухте, при впадении в неё реки Гравоны.

История 
Время возникновения латинского селения Ajax, стоявшего в нескольких километрах к северу от современного города, точно неизвестно. Впервые упоминается в письмах папы Григория Великого. В Средние века в городе был свой епископ. На своём нынешнем месте Аяччо основан в 1492 г. негоциантами генуэзского банка Святого Георгия. В течение первых десятилетий это была укреплённая колония Генуэзской республики, корсиканцам здесь селиться запрещали. В 1553—59 гг. — под французской оккупацией. Аяччо вошёл в состав Франции только в 1768 году.

Аяччо и Наполеон 
Аяччо — родина Наполеона I. Несмотря на то, что сам Наполеон прожил в городе всего 9 лет, его образ по-прежнему присутствует в Аяччо в виде безделушек, сувениров, банок с кофе, бутылок вина и ликёров, в почтовых открытках и в памятных медалях. Названия улиц современного города связаны с семьёй Бонапартов.

В городе есть бульвары Мадам Матери, Короля Жерома, Императорского Принца, улицы Наполеона, Бонапарта, кардинала Феша, Римского короля, площадь Летиции. Множество кафе и гостиниц названы именем Наполеона. Одной из достопримечательностей является грот Наполеона, в котором он проводил своё свободное время в детстве. Там же расположен памятник в честь взятия Москвы.

Климат

Экономика 
Приморский курорт и центр туризма. Рыболовство, животноводство, сбор каштанов. Производство оливкового масла, знаменитых вин, пробки.

Достопримечательности 

 Генуэзская крепость и отдельно стоящие башни
 Дом-музей Бонапартов, где родился Наполеон I
 Собор Успения Пресвятой Богородицы (1577—93)
 Дворец кардинала Феша с основанными им музеем и библиотекой

Города-побратимы 
Аяччо является городом-побратимом следующих городов:

  Ла-Маддалена, провинция Ольбия-Темпио, Италия

Известные уроженцы и жители 

 Бонапарт, Каролина (1782—1839) — сестра Наполеона Бонапарта.
 Бачиокки, Феликс Паскаль (1762—1841) — французский генерал, зять Наполеона Бонапарта.
 Бордони, Ирен (1885—1953) — корсиканско-американская актриса и певица.
 Буонапарте, Карло (1746—1785) — отец Наполеона Бонапарта.
 Жером Бонапарт (1784—1860) — брат Наполеона Бонапарта.
 Людовик Бонапарт (1778—1846) — брат Наполеона Бонапарта.
 Люсьен Бонапарт (1775—1840) — брат Наполеона Бонапарта.
 Элиза Бонапарт (1777—1820) — сестра Наполеона Бонапарта.
 Коти, Франсуа (1874—1934) — один из крупнейших парфюмеров XX века.
 Наполеон I (1769—1821) — французский император.
 По, Полин (1904—1979) — французская актриса, вторая в истории победительница национального конкурса красоты Мисс Франция 1921.
 Феш, Жозеф (1763—1839) — кардинал.
 Ализе (р. 1984) — французская певица.
 Тино Росси (1907—1983) — французский певец с Корсики, родился в Аяччо, 43 по улице Феш. Его песня Petit Papa Noël, вышедшая в 1946 году, остается самой продаваемой песней в истории Франции.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Аяччо

Корсика Южная
 
Префектуры Франции
Центры регионов Франции